Іянку́р-ле-Гран, Іянкур-ле-Ґран () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північ від Парижа, 40 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2017 року Іянкур-ле-Гран, Ом'єкур i Пертен було об'єднано в новий муніципалітет Іперкур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Іянкур-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іянкур-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма